Saint-Sornin est le nom de différentes communes ou anciennes communes françaises:
 Saint-Sornin, dans l'Allier ;
 Saint-Sornin, en Charente ;
 Saint-Sornin, en Charente-Maritime ;
 Saint-Sornin, ancienne commune de la Creuse, aujourd'hui intégrée à Chambon-sur-Voueize ;
 Saint-Sornin, ancienne commune de la Vendée, aujourd'hui intégrée à Saint-Vincent-sur-Graon sous le régime de la commune associée ;
 Saint-Sornin-la-Marche, dans la Haute-Vienne ;
 Saint-Sornin-Lavolps, en Corrèze ;
 Saint-Sornin-Leulac, dans la Haute-Vienne.

Voir aussi